Slana o Slano – comune della Dalmazia
 Slaná – comune della Repubblica Ceca
 Slaná – fiume della Slovacchia
 Slana – census-designated place dell'Alaska, Stati Uniti d'America